Nuit magique et Nuits magiques peuvent faire référence à :

Musique 
 Nuit magique, album de la chanteuse française Catherine Lara, sorti en 1986.

Cinéma 
 Nuits magiques (), comédie dramatique italienne réalisée par Paolo Virzì, sortie en 2018 ;
 Nocturna, la nuit magique, long-métrage d'animation franco-espagnol de Víctor Maldonado et Adrià García sorti en 2007.
 Nuit magique film de Xaver Böhm sorti en 2019.